VH1 était une chaîne pan-européenne appartenant à ViacomCBS Networks EMEAA. Elle diffuse des clips musicaux et des programmes de la chaîne américaine.

Histoire 
VH1 a été lancé au Royaume-Uni et en Allemagne en 1995. En , la version anglaise a été étendue à toute l'Europe.

En 2001, une version pan-européenne indépendante de la chaîne anglaise a été créée. La chaîne allemande a été fermée, remplacée par MTV 2 Pop.

Le , du télé-achat a été ajouté, et dans certains pays, des plages publicitaires ont été créés.

Il a existé diverses versions localisées de VH1 en Russie (jusqu'en 2010), en Pologne (de 2005 à 2011 et de 2012 à 2015) et dans les pays baltiques (de 2012 à 2015).

Le 27 mai 2014, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance et VH1 ne diffusent plus aucune publicité et programmes de téléachat en Europe.

En France, VH1 et VH1 Classic ont quitté Canalsat le . Après avoir été plusieurs fois retirés et retournés sur Numericable, VH1 et VH1 Classic y sont revenus le . SFR les a retiré le .

Depuis le 2 août 2021, la chaîne est remplacée par MTV 00s.

Logo

Notes et références 

Chaîne de télévision européenne
VH1
Chaîne ou station de télévision fondée en 2001
Chaîne ou station de télévision disparue en 2021
Paramount International Networks